Министерство инфраструктуры и транспорта Австралии заботится о транспортной инфраструктуре, транспортной безопасности, дорогах, развитии воздушного и морского транспорта.

Структура 
Ж.д. и интермодальные перевозки
Управление основными инфраструктурными проекты 
Бюро инфраструктуры, транспорта и региональной экономики
Управление транспортной безопасности
Аэропорты

Ссылки 
Официальный сайт

Государственное устройство Австралии
Австралия
Транспорт в Австралии